Società Italiana Servizi Aerei – la prima aviolinea italiana e scuola di addestramento al volo poi fusa con altre compagnie aeree per formare Ala Littoria
SISA – catena di supermercati italiani,
SISA – droga greca a base di metanfetamina,
School of International Studies in Sciences and Arts, Lahore, Pakistan,